Bubbles (englisch „Blasen“) steht für:

 Bubbles (Schimpanse) (* 1983), ehemaliges Haustier von Michael Jackson
 Barney Bubbles (1942–1983), britischer Grafiker und Designer
John Bubbles (1902–1984, John „Bubber“ Sublett), US-amerikanischer Sänger und Tap-Dancer (Duo mit Buck Washington)

Fiktive Personen:
 eine übergewichtige Frau in der britischen Sketch-Show Little Britain, siehe Little Britain #Denise "Bubbles" DeVere, Desiree und Roman DeVere
 Nebenfigur in der amerikanischen Kriminal-Fernsehserie The Wire, siehe The Wire #Schüler und weitere Bewohner West-Baltimores
 ein Junge in der kanadischen Comedy-Fernsehserie Trailer Park Boys, siehe Trailer Park Boys #Bubbles
 Anführer der Diplodos in der Cartoonserie Diplodo, siehe Diplodo #Figuren
 eine der drei Superheldinnen in der Cartoonserie Powerpuff Girls, siehe Powerpuff Girls #Charaktere

Siehe auch: 
 Bubble